FU poate fi:
 Fuck you (engleză: „Du-te dracului”), abreviere pentru expresia în jargon
 Universitatea Liberă din Berlin (germană: Freie Universität Berlin), universitate în Germania

FÜ poate fi:
 Fürth, număr de înmatriculare auto al orașului și al districtului rural german

Fu poate fi:
 Fu, nume de familie chinezesc (傅, 符, 付, 扶, 伏 sau 富)
 Fu, speciu al genului liric în China
 Fu Jiang, râu în China

fu poate fi:
 fu, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (ふ în hiragana sau フ în katakana)

Vezi și 
 Fu Manchu

Legături externe 
 
  „FU” la acronymfinder.com